Giovanni Poggio – militare e patriota italiano
 Giovanni Poggio (o Poggi) – cardinale della prima metà del XVI secolo